KSA est un code qui signifie :

 Aéroport international de Kosrae (), un aéroport de Micronésie situé dans l'État de Kosrae selon le code AITA
 Arabie saoudite (de l'anglais , Royaume d'Arabie saoudite)
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques
 selon la liste des codes pays du CIO

KSA est un sigle qui signifie :
 Kadji Sport Academies, un club sportif camerounais

Autres 
 Ksa, cratère de la planète Titan ;
 Déclenchement d'un signal d'alarme en langage ferroviaire.

Code
Code IATA des aéroports